L'Open de Colombie de squash 2001 est l'édition 2001 de l'Open de Colombie de squash qui se déroule du 2 au 7 août 2001 à Bogota. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 2 Star et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont huit têtes de série et quatre qualifiés.

Renan Lavigne remporte la finale face à Wael El Hindi.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Colombie de squash

Liens externes 

Open de Colombie de squash
Squash en 2001
Sport en Colombie en 2001
Sport en août 2001